Ел Крусиљо има више значења:

 Ел Крусиљо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Крусиљо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику